Улица Стрелочников:

 Улица Стрелочников — улица в Екатеринбурге.
 Улица Стрелочников — улица в Нижнем Тагиле.
 Улица Стрелочников — улица в Перми.
 Улица Стрелочников — улица в Серове.